Aardrijkskunde
Marlin (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Marlin (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Marlín, gemeente in de Spaanse provincie Ávila

Fictief figuur
Marlin, personage in de Amerikaanse animatiefilm Finding Nemo

Personen met de achternaam Marlin
Lene Marlin, Noors zangeres
Sterling Marlin, Amerikaans autocoureur
William Marlin, premier van Sint Maarten

Sport
Miami Marlins, honkbalclub uit Miami (Florida, V.S.)

Schip
Blue Marlin (schip, 2000)